Jungfrubröst kan syfta på:

 En typ av kvinnobröst.
 Godiset geléhallon.
 En typ av farthinder.